Souls in Bondage – film del 1916 diretto da Edgar Lewis
 Souls in Bondage – film del 1923 diretto da William H. Clifford
 Dusze w niewoli (Souls in Bondage) – film del 1930 diretto da Leon Trystan